Хосе Гвадалупе има више значења:

 Хосе Гвадалупе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Гвадалупе (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику